Pokret za Promjene – Movimento per i Cambiamenti, partito politico montenegrino
 Porcine zona pellucida